Сольяно-Кавур () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 4889 человек (2008 г.), плотность населения составляет 818 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 73010. Телефонный код — 0836.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики